IA als Abkürzung steht für:

 IA Fernsehen, ein privater Fernsehsender für Berlin und Brandenburg
 Intel-Architektur, siehe IA-32 und IA-64
 Immunadsorption, ein therapeutisches Verfahren in der Medizin
 Informationsarchitektur, der Konzeption eines Informationssystems
 Integrated Assessment, integrierte Bewertungsverfahren vor allem in den Umweltwissenschaften
 International Academy, die eine High School in Bloomfield Hills bezeichnet
 Internet Archive, ein Archiv zur Archivierung digitaler Daten
 Instrumentelle Analytik, ein Bereich der Analytischen Chemie
 Inuit Ataqatigiit, eine politische Partei in Grönland
 Iowa, US-amerikanischer Bundesstaat als postalische Abkürzung

IA als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Kfz-Kennzeichen 1906–1945 im Landespolizeibezirk Berlin
 Griechenland: Lastkraftwagen des öffentlichen Dienstes
 Nordirland: Antrim

Ia bezeichnet:

 Ia (Thira), Dorf in Griechenland
 Ia (Gemeindebezirk), Gemeindebezirk in Griechenland
 eine kornische Heilige, siehe Ia (Heilige)
 eine Fledermausgattung, monotypisch mit der Art Ia io
 in der antiken Mythologie die Tochter des Königs Midas von Pessinus in Phrygien und Braut des Attis, siehe Ia (Mythologie)
 Ia = „römisch eins a“, Erster Generalstabsoffizier in deutschen Stäben bis 1945
 Supernova vom Typ Ia

ia als Abkürzung steht für:

 die Sprache Interlingua, nach ISO 639-1, eine vereinfachte Version des Latein

i. a. (auch i.a.) steht für:

 im allgemeinen (alte Rechtschreibung), seit der Reform der deutschen Rechtschreibung von 1996 im Allgemeinen, siehe i. A. (Abkürzung)#Im Allgemeinen
 intraarteriell, in der Medizin das Einbringen von Substanzen in eine Arterie

i. A. (auch i.A.) als Abkürzung steht für:

 im Auftrag, ein Zusatz bei Unterschriften im Geschäftsverkehr, siehe i. A. (Abkürzung)
 in Auflösung, bei Firmennamen in Auflösung befindlicher Unternehmen, siehe Liquidation

Siehe auch:

 1A

Abkürzung